Короле́нко — украинская фамилия, а также топоним.

Известные носители

В, Г 
 Короленко, Владимир Галактионович (1853—1921) — русский писатель, журналист, прозаик и редактор, общественный деятель, известный публицист.
 Короленко, Григорий Федотович (1910—1983) — Герой Советского Союза.

Е 
 Короленко, Евгений Сергеевич (род. 1938) — украинский государственный и политический деятель.
 Короленко, Евграф Максимович (1810—1880) — русский мыслитель и философ-самоучка.

И, М, О 
 Короленко, Иосиф Федосеевич (1902—1978) — советский генерал-майор артиллерии.
 Короленко, Лука Ванифатьевич (1901 — ?) — советский партийный деятель.
 Короленко, Михаил Константинович (род. 1962) — председатель правления АО «Южный горно-обогатительный комбинат», Герой Украины.
 Короленко, Олег Иванович (1937—2021) — советский хоккеист, капитан команды «Металлург».

П, Ц 
 Короленко, Павел (род. 1972) — белорусский футболист.
 Короленко, Прокопий Петрович (1834—1913) — краевед, историк и этнограф Кубани.
 Короленко, Цезарь Петрович (1933—2020) — российский психиатр, психотерапевт.
 Короленко, Юлиан Галактионович (1851—1904) — публицист, поэт.

Псевдоним 
 Псой Короленко (Павел Эдуардович Лион; род. 1967) — автор и исполнитель песен, перформансист, журналист.

Населённые пункты 
 Короленко — село в Тайшетском районе Иркутской области.
 Короленко — село в Кизнерском районе Удмуртии.

См. также 
 
 Короленко (теплоход)

Примечания